Возрождение — посёлок на правом берегу реки Волга в Хвалынском районе Саратовской области. Образует Возрожденческое муниципальное образование.

География 
Находится в 36 км от административного центра района — города Хвалынск. С посёлком соседствуют село Благодатное и посёлок Северный. Рядом протекает река Терешка.

История 
В разгар Великой Отечественной войны в этом районе началось строительство одноколейной железной дороги от станции Сенная до города Сызрань. Это нужно было для форсирования отправки грузов и армейских соединений в Сталинград. Строительство шло с двух направление и в итоге, где они соединились, образовалась станция Возрождение. Впоследствии помимо грузовых, стали ходить и пассажирские, был построен вокзал.

В начале 1950-х годов идет строительства жилья, коммуникаций, учреждений. В это же время, в  от станции возник лагерь для заключенных, осужденных по окончании войны. Они были задействованы в строительстве бараков, административных зданий. После ареста Берии лагерь был ликвидирован. 

Основан на месте колонии-поселения, ликвидированного в 1953 году. Сюда стало переселяться население затопленных в 1960-е годы прибрежных сёл. 

В 2003 году посёлок городского типа Возрождение Хвалынского района был преобразован в сельский населённый пункт.

Население

Инфраструктура 
В связи с бурным ростом производства электроэнергии (запуск Сталинградской и Куйбышевской ГЭС, строительства Саратовской ГЭС) и благодаря наличию трудовых ресурсов, железнодорожных и водных путей здесь был организован завод по производству комплексных распределительных устройств завод «Электрофидер». Позже был построен завод ЖБИ (ныне обанкротился). В 1953 году основана средняя . В 2002 году здание старого детского сада было приспособлено под церковь Успения Пресвятой Богородицы (при церкви воскресная школа и библиотека). Есть реабилитационное отделение Центра социального обслуживания населения. 

Посёлок вытянулся на 7 километров от железнодорожной станции и исторически делится на «станцию», «первый городок», «рабочий», «ИТР» (по месту проживания первых работников завода) и «второй городок». 

Железнодорожная станция Возрождение Приволжской железной дороги.

Интересные факты

Примечания

Ссылки 
 /Наталья Волкова. Человек эпохи Возрождения / Мониторинг СМИ

Населённые пункты Хвалынского района
Бывшие посёлки городского типа Саратовской области